Села:
 Райгородка — Луганська область, Новоайдарський район
 Райгородка — Луганська область, Сватівський район